Гроссманн () — немецкая или еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гроссманн, Генрик (1881—1950) — польский экономист, теоретик марксизма и педагог, троцкист.
 Гроссманн, Никлас (род. 1985) — шведский хоккеист, защитник.
 Гроссманн, Патрик (род. 1994) — немецкий хип-хоп-исполнитель.
 Гроссманн, Херманн — военный преступник.

См. также 
 Гроссман
 Гройсман